Тунисская Профессиональная лига 1 2008/2009 годов () — 54-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте rsssf.com
 Сезон 2008/09 на сайте goalzz.com

2008/2009
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 2008 году
2009 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009